Denninger ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Denninger (1800–1859), hessischer Lederfabrikant und Abgeordneter der 1. Kammer der Landstände des Großherzogtums Hessen, siehe Carl Deninger
 Dirk Denninger (1928–2002), deutscher Architekt
 Erhard Denninger (1932–2021), deutscher Staatsrechtslehrer und Publizist; Rektor der Johann Wolfgang Goethe-Universität in Frankfurt am Main
 Fabian Denninger (* 1981), deutscher Koch 
 Gert Denninger (* 1951), deutscher Physiker und Hochschullehrer
 Manfred Denninger, Bild-, später Produktionsingenieur beim ZDF
 Wilhelm Denninger (1899–1973), deutscher Architekt

Siehe auch:
 Denninger – Der Mallorcakrimi, achtteilige deutsche Krimireihe des ZDF (2001–2003)
 Denninger – Der Mann mit den zwei Gesichtern
 Denninger – Unter Haien
 Deninger
 Denning